Das Sony Swedish Open 2012 war ein Damen-Tennisturniers in Båstad. Das Sandplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2012 und fand vom 16. bis zum 22. Juli zeitgleich mit dem Mercury Insurance Open 2012 in Carlsbad statt.

Im Einzel konnte Polona Hercog ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Im Doppel traten Lourdes Domínguez Lino und María José Martínez Sánchez zur Titelverteidigung an; die Paarung musste jedoch aufgrund einer Verletzung von Domínguez Lino vorzeitig aufgeben. Den Titel gewannen Catalina Castaño und Mariana Duque Mariño.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden vier Plätze im Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 
 

WTA Tour 2012
Tennisturnier in Båstad